Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2011 — 69-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона вдев'яте здобув Б36 Торсгавн.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2011
Фарерські острови